Binkenhofen ist der Name folgender Orte im Landkreis Ostallgäu, Bayern:

 Binkenhofen (Eggenthal), Weiler in der Gemeinde Eggenthal
 Binkenhofen, Weiler in der Gemeinde Maxhütte-Haidhof  
 Binkenhofen (Obergünzburg), Einöde in der Gemeinde Obergünzburg